Костович — фамилия.

Известные носители 
 Костович, Ивица (род. 1943) — хорватский общественно-политический деятель, академик.
 Костович, Огнеслав Степанович (1851—1916) — изобретатель и конструктор, автор многих изобретений в различных областях техники.